Aschanti-Fante-Krieg bezeichnet verschiedene kriegerische Auseinandersetzungen:

 den Aschanti-Fante-Krieg (1726) 
 den Aschanti-Fante-Krieg (1765)
 den Aschanti-Fante-Krieg (1777)
 den Aschanti-Fante-Krieg (1806–1807)